Yang Li, créateur chinois né en 1988.
 Yang Li, footballeuse chinoise né en 1993.